Апте́карский переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 Аптекарский переулок.
 Аптекарский переулок — прежнее название Протопоповского переулка в Москве .
 Аптекарский переулок — прежнее название Зельева переулка в Москве.
 Аптекарский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Аптекарский переулок — переулок в Томске.

Украина 
 Аптекарский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Аптекарский проспект
 Аптекарский мост (значения)
 Аптекарский остров (значения)
 Аптекарская набережная